Uefa Nations League A 2018/2019 spelades mellan 6 september och 20 november 2018 med finalspel mellan 5 och 9 juni 2019.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Playoff

De fyra bästa lagen i A-divisionen som inte kvalificerade sig till Europamästerskapet i fotboll 2020 via Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2020 spelar playoff. Vinnaren av playoff kvalificerar sig till EM 2020. Om det är mindre än fyra lag från division A som inte kvalificerat sig till EM via ordinarie kvalspel tillfaller playoff-platserna lag från andra divisioner, baserat på den sammanlagda rankingen.

Lag som är garanterade minst playoff (kan fortfarande kvalificera sig direkt)

Slutställning
 De 12 lagen i League A rankas på platserna 1 till 12 enligt följande kriterier.
 Lagen som på förstaplats i gruppen rankas 1:a till 4:a i enlighet med resultaten från slutspelet.
 Lagen som slutar på andraplats i gruppen rankas 5:a till 8:a i enlighet med resultaten från gruppspelet.
 Lagen som slutar på tredjeplats i gruppen rankas 9:a till 12:a i enlighet med resultaten från gruppspelet.

Anmärkningslista

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats

Fotbollssäsongen 2018/2019
2018 i Europa
2019 i Europa
Uefa Nations League